De Japanse kampioenschappen schaatsen allround is een schaatstoernooi dat jaarlijks gereden wordt.

Mannen

Vrouwen 

 * Het JK allround van 2010 werd verreden tijdens de Olympische Winterspelen waardoor de Olympische rijdsters zoals Maki Tabata, Shiho Ishizawa, Masako Hozumi en Miho Takagi niet konden deelnemen.

Medaillespiegel 
Bijgewerkt tot en met Japans kampioenschap allround 2017

Eindklassement vrouwen 

Bijgewerkt t/m Japans kampioenschap allround 2017

Allround